Coolibah Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Coolibah Creek (Armstrong River), Nebenfluss des Armstrong River (Victoria River) im Northern Territory
 Coolibah Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland